Сэр Эдуард Виктор Э́плтон (; 6 сентября 1892 — 21 апреля 1965) — английский , лауреат Нобелевской премии по физике 1947 года «за исследования физики верхних слоёв атмосферы, в особенности за открытие так называемого слоя Эплтона».

Член Лондонского королевского общества (1927), Папской академии наук (1948).

Биография 
Эплтон родился в Брадфорде, Уэст-Йоркшир, образование получил Грамматической школе Хэнсона. В возрасте 18 лет стал лауреатом стипендии в колледже Святого Иоанна в Кембридже, который окончил со учёной степенью в области естественных наук.

Во время Первой мировой войны он присоединился к западному конному полку, а затем был переведён в королевские инженеры. После возвращения со службы, в 1920 году, Эпплтон стал помощником демонстратора по экспериментальной физике в Кавендишской лаборатории. Он занимал должности профессора физики Королевского колледжа в Лондоне (1924—1936) и профессора натурфилософии в Кембриджском университете (1936—1939). С 1939 по 1949 год был секретарём Департамента научных и промышленных исследований. В 1941 году пожалован в рыцари. В 1947 году получил Нобелевскую премию по физике за вклад в изучение ионосферы, что привело к развитию радиолокации.

С 1949 года до своей смерти в 1965 году он был главой (вице-канцлер) Эдинбургского университета. В 1956 году был приглашён на «Би-би-си» для участия в ежегодных лекциях. В серии из шести радиопередач, под названием «Наука и нация», Эплтон осветил многие аспекты научной деятельности Великобритании того времени.

Награды и признание 
 Премия Морриса Либманна (1929) 
 Медаль Хьюза (1933) 
 Бейкеровская лекция (1937) 
 Медаль и премия Гутри (1942)
 Кельвиновская лекция (1945) 
 Медаль Фарадея (1946) 
 Нобелевская премия по физике (1947)
 Королевская медаль (1950)
 Медаль Альберта (Королевское общество искусств) (1950) 
 Медаль почёта IEEE (1962) 
 Орден Бани 
 Орден Британской империи.

В его честь были названы:
 Лаборатория Резерфорда — Эплтона
 
 Лунный

См. также 
 Слой Эплтона

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Информация с сайта Нобелевского комитета 
 Эплтон (Appleton), Эдуард // Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия: М — Я. — М.: Прогресс, 1992. — С. 825—828.
 Edward Victor Appleton, 1892—1965 // Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, 1966, vol. 12, pp. 1—21, plate, by J. A. Ratcliffe 

Профессора Кембриджского университета
Джексонианский профессор естественной философии (Кембриджский университет)
Преподаватели Лондонского университета
Преподаватели Кингс-колледжа (Лондон)
Лауреаты Нобелевской премии из Великобритании
Учёные Национальной физической лаборатории Великобритании
Члены Папской академии наук
Члены Прусской академии наук
Иностранные члены Индийской национальной академии наук
Члены Академии наук ГДР
Члены Шведской королевской академии наук
Президенты Британской научной ассоциации
Почётные доктора Университета Дэлхаузи
Почётные доктора Сиднейского университета
Почётные доктора Университета Лаваля